Монетный союз, конвенция — союз обладателей права на чеканку монеты, заключённый с целью установления единой монетной стопы и контроля за ней.

Первые монетные союзы возникли в Древней Греции. В середине XIII века они вновь появились в Германии. Их создание было связано с развитием экономики и торговли, что привело к появлению потребности в единых монетах, имеющих хождение на более обширных территориях.

В начале XVI века в Германии на смену монетным союзам пришли имперские монетные уставы и имперские округа, следившие за соблюдением монетных законов. В результате монетного кризиса периода Тридцатилетней войны монетные уставы утратили своё значение, и вновь возродилась практика заключения монетных союзов.

В XIX веке в результате заключения Дрезденской и Немецкой монетных конвенций была создана единая монетная система Германии. Последними крупными монетными союзами были заключённые в конце XIX века Латинский монетный союз и Скандинавский монетный союз, существовавшие до 20-х годов XX века, но фактически утратившие значение с началом Первой мировой войны.

Монетные союзы Древней Греции 
В данном разделе приведены монетные союзы Древней Греции, упоминаемые в Александром Зографом в работе «Античные монеты». В ряде случаев монетный союз существовал в рамках более широкого военно-политического объединения — симмахии.

Основные монетные союзы Средневековья

Основные монетные союзы Нового времени

Примечания

Литература 
 
 

Монетные союзы